In 1932 werd het 27ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 24 april tot 16 oktober. Botafogo werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car